Чемпионат Европы по бегу на 100 км ИАЮ начала разыгрывать в 1992 году, через пять лет после первого чемпионата мира. В некоторые годы оба чемпионата разыгрывались на одном соревновании.

Чемпионаты и чемпионы

Распределение золотых наград (индивидуальный зачёт) 
 18.
 6.
 6.
 4.
 3.
 2.
 2.
 2.
 2.
 1.

Распределение золотых наград (командный зачёт) 
 21.
 8.
 5.
 5.
 2.
 2.
 2.
 1.

Многократные победители

Трёхкратные 
  Джорджо Калькатерра
  
  Кайса Берг

Двукратные 
  Константин Санталов
  Паскаль Фетисон
  Татьяна Жиркова
  Доминго Каталан
  Ярослав Яницки
  Олег Харитонов
  Григорий Мурзин
  Моника Касираги
  Эльвира Колпакова

Призёры

Мужчины

Женщины

См. также 
 Чемпионат мира по бегу на 100 км

Примечания

Ссылки 
 Результаты 1992—2013 и 2015 года на statistik.d-u-v.org

Спортивные соревнования, регулярно проводимые с 1992 года
Бег на 100 км
Соревнования по сверхмарафону